Insel steht für:
 Insel, im Sinne der Geographie eine von Wasser umgebene Landmasse
 Rettungsinsel als Synonym für ein Rettungsfloß 
 Verkehrsinsel, ein Fahrbahnteiler
 Insel (Schneverdingen), Ortsteil von Schneverdingen
 Insel (Stendal), Ortsteil von Stendal
 Insel Verlag
 Insel (Album), Studioalbum der Band Juli
 Insel (Lied), Lied der Band Juli vom gleichnamigen Album
 Inselspital, Berner Universitätsklinik
 Insellappen, eine Region der Großhirnrinde
 Langerhans-Inseln, eine Zellagglomeration in der Bauchspeicheldrüse
 Insel Software, graphische Programmiersprache 
 Bleicher-Ravelin, Freilichtmuseum in Stade
 Decksaufbau, alleinstehender Decksaufbau ohne Verbindung zu anderen Decksaufbauten, auch Kommandobrücke auf einem Flugzeugträger
 Insel I (Waltenhofen), Weiler der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Insel II (Waltenhofen), Einöde der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Insel Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Mount Insel, Berg im Viktorialand, Antarktika

Insel ist der Familienname folgender Personen:
 Else Scheuer-Insel (1894–1967), Friedensaktivistin und Feministin

Siehe auch:

 Insel der Seligen
 Inselnetz – begrenzte Versorgungsstruktur für Elektrizität
 Inselwissen – bruchstückhaftes, nicht in einen Kontext eingebundenes Wissen bezeichnet
 Die Insel
 Rote Insel
 Weiße Insel